Drempel (mittelhochdeutsch für „Türschwelle“) steht für:
 Drempel (Wasserbau), in einer Schiffsschleuse der Mauervorsprung, über dem sich das Schleusentor des Oberhauptes der Schleuse befindet
 architektonisch ein im Dachgeschoss über den Fußboden hinausragender Teil der Außenmauern, siehe Kniestock

Siehe auch: